battaglia navale delle Dune (31 ottobre 1639), combattuta fra le flotte della Spagna e quella delle Province Unite nel corso della guerra degli ottant'anni
 battaglia delle Dune (6 giugno 1658), combattuta dall'esercito spagnolo, rafforzato da contingenti francesi frondisti, contro l'esercito francese, rafforzato da truppe inglesi, nel corso della guerra franco spagnola dal 1635 al 1659